2 miejscowości: 
 Siekierzyn (powiat jarociński)
 Siekierzyn (powiat ostrzeszowski)